

Пояснения 

 Обозначения типа новый/старый соответствуют обозначениям присвоенным с 1988 года/до 1988 года
 Масса указана для снаряжённого локомотива, в том числе полностью заправленного топливом. Для автомотрис и моторных вагонов масса указана без пассажиров.
 В случае, если указанный параметр не применяется для конкретного локомотива (Например — тип двигателя у газотурбовоза), вместо значения ставится прочерк: '—'. То же самое относится к неизвестным покуда параметрам.

 Легенда таблицы. Цветом выделены следующие строки:

Паровозы

Электровозы и моторные вагоны

Тепловозы, автомотрисы

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20080702015803/http://parniloko.vlaksim.cz/
 http://lokomotivy.webzdarma.cz/ 
 http://www.prototypy.cz/ 
 https://web.archive.org/web/20070824050039/http://www.atlaslokomotiv.cz/
 Vlakové a posunové lokomotivy ZSSK (přehled typů) 
 Vlakové soupravy a motorové vozy ZSSK (přehled typů) 
 Fotogalerie slovenských železničních vozidel 

Железнодорожный транспорт Чехии
Чехия
Локомотивы Чехии
Моторвагонный подвижной состав Чехии